Étoile (französisch „Stern“) steht für:

 Étoile Cay, Insel der Seychellen
 Etoile (Kentucky), Ort im Barren County
 Etoile (Texas), Ort im Nacogdoches County
 Étoile-sur-Rhône, Gemeinde im französischen Département Drôme
 Étoile-Saint-Cyrice, Gemeinde im französischen Département Hautes-Alpes
 Étoile, ranghöchste Solotänzer-Stufe am Ballet de l’Opéra de Paris

Étoilé (französisch „sternenklar“) steht für:
 Étoilé, eine freie GNUstep-basierte Desktop-Umgebung

L’Étoile steht für:
 L’Étoile (Jura), Gemeinde im französischen Département Jura
 L’Étoile (Somme), Gemeinde im französischen Département Somme
 L’Étoile (Schiff), französische Fleute
 L’Étoile, ein 1932 vom Stapel gelaufener französischer Rahschoner der französischen Marine, siehe Étoile und Belle Poule
 L’Étoile (Weinbaugebiet), Weinbaugebiet in der Weinbauregion Jura
 Place de l'Étoile, früherer Name des Place Charles-de-Gaulle in Paris
 L’étoile (Oper), Oper von Emmanuel Chabrier
 Kloster L’Étoile, ehemalige Zisterzienserabtei in Archigny, Département Vienne, Frankreich

Siehe auch: